São José dos Campos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José dos Campos, kommunhuvudort, São Paulo, 
 São José dos Campos (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar